Die 124. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  124. Division (Volksrepublik China)
  124. Division (Japanisches Kaiserreich)
  124. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern